Das Adjektiv stationär (von lat. statio ‚Stillstehen‘) bezieht sich auf:
 die Unterbringung in einem Krankenhaus oder Pflegeheim (in Abgrenzung zur ambulanten Behandlung), siehe Stationärer Aufenthalt
 standorttreue Tiere (in Gegensatz zu Wander-/Zugarten), siehe Stationäre Art
 einen zeitunabhängigen Zustand, siehe Gleichgewicht (Systemtheorie)#Stationärer Zustand
 in der Quantenmechanik siehe Stationärer Zustand
 einen nicht in Ruhe befindlichen, aber von der Zeit unabhängigen Vorgang, siehe Stationärer Vorgang
 allgemeiner einen Prozess, der im Zeitverlauf gewisse Invarianten behält, siehe Stationärer stochastischer Prozess
 eine Strömung mit konstantem Geschwindigkeitsfeld, siehe Stationäre Strömung
 Folgen, deren Glieder ab einem bestimmten Glied alle übereinstimmen, siehe Stationäre Folge
 Mengen, die in einem gewissen Sinne groß sind, siehe Club-Menge #Der club-Filter
 eine nicht wachsende Wirtschaft, siehe stationäre Wirtschaft 
 den Verkauf von Ware von einem festen Platz aus, siehe stationärer Handel  

Stationär (als Substantiv) steht für:
 Stationsschiff, bei der Kaiserlichen Marine (1872–1918) ein in Übersee stationiertes Kriegsschiff

Siehe auch:
 Stationarität (stationäre Präferenz)